Donar (basketbalclub), een basketbalclub uit Groningen
 de dondergod Thor in de Germaanse mythologie (Donar is zijn West-Germaanse naam, zoals die in Nederland gebezigd werd)
 Donar (planetoïde), een planetoïde met nummer 2176
 een voormalige voetbalclub uit Hilversum, in 1995 opgegaan in HSV Wasmeer